Guin steht für:

Orte:
 Guin, französischer Name von Düdingen im Sensebezirk des Kantons Freiburg in der Schweiz
 Guin (Alabama), eine Stadt im US-Bundesstaat Alabama

Familiennamen folgender Personen:
 François Guin (* 1938), französischer Jazz-Posaunist, Flötist und Komponist
 Wyman Guin (1915–1989), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor

Siehe auch:
 Guinn
 Ursula K. Le Guin